Мундо:
 Мундо (река) — река в юго-восточной части Испании, приток реки Сегура.
  — невключённая территория в округе Империал, на юге американского штата Калифорния.
  — музыкальный альбом панамского певца и композитора Рубена Блейдса, выпущен 17 сентября 2002 года под лейблом Sony Music Distribution.
  — рабочий инструмент и холодное оружие, разновидность мечете, используется народами проживающими на территории Индонезии.
 Мундо (потомок Аттилы) — далёкий потомок Аттилы, служил при дворе византийского императора Юстиниана.
 Эль Мундо — ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных газет Испании.
 Уэко Мундо — название вымышленной пустынной области между миром людей и Сообществом душ, из манги и аниме «Блич».
 Доктор Мундо (англ. Dr.Mundo) — имя персонажа в популярной онлайн игре League of Legends
 Мундо — прозвище испанского футболиста Эдмундо Суареса.

См. также 
 Мунда
 Мунго